ZIH steht für:
 Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen, zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Technischen Universität Dresden
 Flughafen Ixtapa-Zihuatanejo (IATA-Code), mexikanischer Flughafen

ŻIH steht für:
 Żydowski Instytut Historyczny, Jüdisches Historisches Institut in Warschau

Abkürzung